L'hôpital Saint-Jacques de Besançon.
 L'hôpital Saint-Jacques, ancienne maison médiévale de Gallargues-le-Montueux.
 L'hôpital Saint-Jacques de Metz.
 L'hôpital Saint-Jacques de Nantes.
 L'hôpital Saint-Jacques (Paris) de Paris
 L'ancien hôpital Saint-Jacques aux pèlerins de Paris détruit  en 1826.
 L'hôpital Saint-Jacques de Toulouse, aussi appelé Hôtel-Dieu Saint-Jacques ou hôpital de La Grave.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.